Bis zum letzten Atemzug ist der Titel von
 Bis zum letzten Atemzug (1951), US-amerikanischer Western
 Bis zum letzten Atemzug (1973), US-amerikanischer Western
 Bis zum letzten Atemzug (1976), tschechischer Spionagefilm